Partanen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aku Partanen (* 1991), finnischer Leichtathlet
 Iivari Partanen (1880–1947), finnischer Kunstturner